Piko může označovat:

 piko – předpona soustavy SI označující 10−12 (jednu biliontinu)
 Piko (firma) – německý výrobce modelové železnice
 metamfetamin – slangový výraz pro drogu zvanou též pervitin
 PIKO (film) – dokumentárně-dramatický film s drogovou tematikou Tomáše Řehořka z roku 2010